Weider:
 Benjamin "Ben" Weider
 Jim Weider (* 1951) (en)
 Josef "Joe" (E.) Weider